

Mecze reprezentacji Hondurasu w Copa America

Kolumbia 2001 

Bilans

Piłka nożna w Hondurasie
Honduras
Copa América